Berlin Township, comté de Monroe (Michigan)
Berlin Township (Illinois)